Квинт Сульпиций Камерин Корнут (; VI — V века до н. э.) — древнеримский политический деятель из аристократического рода Сульпициев, консул 490 года до н. э. (его коллегой был Спурий Ларций Флав).

Квинт Сульпиций не упоминается у Ливия. Согласно Дионисию Галикарнасскому, именно во время его консульства римлянам пришлось повторить Великие игры

Примечания 

Сульпиции